Абрамов Микола Іванович (Митрофан, Макарій; 1876—1945) — єпископ Сербської православної церкви на спокої, до 1922 року — єпископ Російської православної церкви, єпископ Сумський, вікарій Харківської єпархії.
 Абрамов Микола Миколайович — доктор технічних наук, учений у галузі водного господарства.